w analizach: liczbowe przedstawienie rozpatrywanej wielkości– na przyjętej umownie skali– procentowo do przyjętej wartości odniesienia– w inny sposób pozwalający na interpretację stanu lub tendencji
 analiza wskaźnikowa
 w automatyce: urządzenie stacjonarne do wizualizacji wartości parametrów procesów technologicznych
 wskaźnik panelowy
 w chemii: związek chemiczny, który przez zmianę zabarwienia umożliwia ocenę odczynu
 wskaźnik chemiczny
 wskaźnik izotopowy
 w ekonomii: wskaźniki ekonomiczne
 deflator
 wskaźnik cen dóbr produkcyjnych
 wskaźnik Herfindahla-Hirschmana
 wskaźnik ubóstwa
 wskaźnik Sharpe’a
 wskaźnik zatrudnienia
 wskaźniki wzrostu gospodarczego kraju
 w hematologii:
 MCH (wskaźnik średniej masy hemoglobiny w krwince)
 MCHC (wskaźnik średniego stężenia hemoglobiny w krwince)
 MCV (wskaźnik średniej objętości krwinki czerwonej)
 PLT (wskaźnik liczby płytek krwi w mm3 krwi)
 WBC (w morfologii krwi, wskaźnik określający liczbę białych krwinek)
 wskaźnik protrombinowy (Quicka)
 w informatyce:
 wskaźnik (typ danych)
 wskaźnik stosu
 kursor
 wskaźnik PR (służący do porównywania wydajności procesorów)
 w logice: oznaka
 w kolejnictwie: wskaźniki kolejowe (ustawiane przy torze znaki stanowiące elementy sygnalizacji kolejowej)
 w matematyce: znak służący do rozróżnienia pojęć oznaczonych tym samym symbolem, inaczej indeks
 w socjologii: przejaw wskazujący na interesujące badacza zjawisko społeczne, zwykle niedostępne bezpośredniej obserwacji
 wskaźnik socjologiczny
 wskaźnik DALY
 w statystyce:
 wskaźnik Giniego
 w technice: przyrząd pomiarowy bez określonej niepewności pomiaru lub wskazówka
 rankingi rozwoju gospodarczego i społecznego:
 wskaźnik rozwoju społecznego
 wskaźnik ubóstwa społecznego
 wskaźnik jakości życia
 wskaźnik zadowolenia z życia
 wskaźnik wolności gospodarczej
 wskaźnik łatwości prowadzenia działalności gospodarczej
 wskaźnik percepcji korupcji
 światowy wskaźnik szczęścia
 światowy wskaźnik wolności prasy
 inne pojęcia (alfabetycznie):
 PMV (wskaźnik stosowany w opisie komfortu cieplnego w pomieszczeniach zamkniętych)
 PPD (wskaźnik związany z komfortem cieplnym w pomieszczeniu)
 wskaźnik Evansa
 wskaźnik feminizacji
 wskaźnik Gougha
 wskaźnik M (Schlichtkrulla)
 wskaźnik Pearla (antykoncepcja)
 wskaźnik saprobowości
 wskaźnik Sokolowa-Lyona
 wskaźnik spoistości grupy
 wskaźnik Tiffeneau
 wskaźnik twarzowy

Zobacz też